koralniki (Callaeidae) – rodzina ptaków śpiewających (Oscines),
 koralniki (Corallimorpharia) – rząd koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia).